Dory steht für:

 Dory, ein kleines ruder- und segelbares Hilfsboot
 Dory (Waffe), griechischen Speer

Siehe auch:
 Dory-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Dori